San Borja puede referirse a:

 San Borja, Distrito de la Provincia de Lima, Perú;
 San Borja, municipio en el departamento del Beni, Bolivia;
 San Borja, castellanización de São Borja, ciudad del estado de Río Grande del Sur, Brasil; o
 Francisco de Borja, religioso español de la Compañía de Jesús.
 Hospital Clínico San Borja Arriarán, Hospital clínico de la Comuna de Santiago.